Lior Narkis (; * 8. November 1976 in Cholon) ist ein israelischer Popsänger.

Schon mit 16 Jahren veröffentlichte er sein erstes Album, viele weitere folgten und ließen ihn in Israel zum Musikstar werden. Er wurde durch die Rundfunkanstalt Israel Broadcasting Authority ausgewählt, sein Land beim Eurovision Song Contest 2003 in Riga zu vertreten. Mit seinem Latin-Pop-Song Milim la'ahava (Words for love), welches er auf hebräisch und englisch vortrug, landete er auf Platz 19.

Weblinks 
 Homepage

Einzelnachweise 

Popsänger
Interpret eines israelischen Beitrags beim Eurovision Song Contest
Musiker (Israel)
Person (Cholon)
Israeli
Geboren 1976
Mann